Репьёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Репьёвский сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Репьёвский сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.